Stazione di Cerignola Città
Stazione di Cerignola Campagna